Ur, drevni grad u južnoj Babiloniji
 Ur (kontinent), hipotetski superkontinent koji je bio nastao prije 3,1 milijardu godina